Cassini é

 uma família de cientistas, astrônomos e geodesistas, ítalo-francesa 
 Giovanni Domenico Cassini (1625 - 1712, francês: Jean-Dominique)
 Jacques Cassini (1677 - 1756)
 César François Cassini de Thury (1714 - 1784)
 Jean Dominique Comte de Cassini (1748 - 1845)
 ver também: Observatório de Paris
 uma sonda espacial com o nome completo Cassini-Huygens, que chegou em julho de 2004 no planeta Saturno.

Desambiguação